Bruno Subrini est un comédien, metteur en scène, collaborateur à la mise en scène, auteur et pédagogue français né en 1971.

Biographie 
En tant que comédien, il a eu la possibilité d’interpréter une trentaine de rôles, sur des scènes parisiennes ou suisses essentiellement. Il a pour son travail reçu une nomination au Molières en 1997 dans la catégorie Révélation théâtrale, ainsi que deux prix d'interprétation, le prix Daniel Sorano et le prix Jean-Jacques Gautier - Plaisir du théâtre.

Les metteurs en scène avec lesquels il a le plus travaillé sont Gabriel Garran, Alain Rais et Gian Manuel Rau. Il garde avec bonheur le souvenir de son travail avec Lisa Wurmser et Afida Tahri.

Collaborateur à la mise en scène, il l'a été quatre fois pour Gabriel Garran et une fois pour Afida Tahri.

Pédagogue, il a deux ans durant dirigé la troupe amateur du TGP de Meaux, est intervenu en classes A3 ainsi qu'auprès d'adolescents collégiens. Depuis deux ans, il dirige un atelier hebdomadaire pour des migrants mineurs isolés migrants, africains pour la plupart.

Metteur en scène, il a pu réaliser cinq spectacles dont deux dans la sphère professionnelle : Léonce et Léna de Georg Büchner à la Cité internationale universitaire de Paris (18 représentations), Prévert / Kosma / un beau matin (spectacle chanté) à la galerie du Centre Iris (46 représentations).

Pour la saison 2019-2020, il prépare L'Iguane, monologue à trois voix dont il est l'auteur qu'il interprétera sous la direction de Kim Dionisi.

En tant que fondateur en 1991 de la  Léon Céléna, il a décidé en 2018 de la  réactiver pour ne la destiner désormais qu'au montage de ses propres textes.

En tant qu'auteur, Bruno Subrini a écrit un roman, Les Soulageurs publics, un recueil de nouvelles, Divers Faits, une pièce de théâtre, Viande, mise en lecture-spectacle par Gabriel Garran, une centaine de textes de chansons dont une a été enregistrée par Thomas Polly sur son premier album (Haute Tour).

Il s'attelle actuellement à la rédaction d'un ouvrage en quatre parties, les quatre saisons de l'homme, au travers de la pratique masturbatoire. Il en fera lecture le  à Anis Gras à Arcueil, sous la forme d'un work in progress.

Distinctions 
 1997 : nommé Révélation théâtrale aux Molières
 1997 : prix Daniel-Sorano
 1997 : prix Jean-Jacques Gauthier - Plaisir du théâtre

Liens externes 
 
 
 Site de la compagnie Léon Céléna
 

Acteur français de cinéma
Naissance en 1971